Gayo puede referirse a:

 Gayo.— Jurista romano de mediados del .
 Gayo.— Otro nombre del arrendajo.
 Gayo o Cayo.— Praenomen de los antiguos romanos.